Dyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Allen Dyer
 William Turner Thiselton-Dyer